Wharton může být:

 Wharton County – okres ve státě Texas v USA

příjmení
 Arthur Wharton (1865–1930) – anglický fotbalista
 Bryan Wharton (1939–2020) – britský fotograf
 Edith Whartonová (1862–1937) – americká spisovatelka
 Thomas Wharton, 1. markýz z Whartonu (1648–1715) – anglický státník
 William Wharton (1925–2008) – americký spisovatel